Гоце-Делчев — топоним в Болгарии:
 Гоце-Делчев — город;
 Гоце-Делчев — община.

См. также 
 Гоце Делчев